Freefall of Free Fall kan verwijzen naar:
Freefall (Jeckyll & Hyde), een single van het Nederlandse dj-/producers-duo Jeckyll & Hyde
Freefall (Hawklords), een nummer van de Britse groep Hawklords
Freefall (film uit 1992),  een film uit 1992
Free Fall (Slagharen), een zogenaamde Vrije val in Attractiepark Slagharen
Free Fall (film uit 1999), een film uit 1999
Freefall (ER), een aflevering van ER

Zie ook 
Vrije val (doorverwijspagina), de Nederlandse vertaling van free fall